La saison 2021-2022 de Challenge League est la  du championnat de Suisse de deuxième division, après la Super League. Le championnat oppose en matchs aller-retour (deux fois, donc quatre parties contre chaque équipes) dix clubs dont un ou deux relégué(s) de Super League et un promu de Promotion League. Le vainqueur est promu, le deuxième est qualifié pour un barrage en matchs aller-retour face au neuvième de Super League et le dernier descend en Promotion League.

Le FC Winterthour remporte le championnat à l'issue de la  et dernière journée, et est donc promu dans l'étite du football suisse, 37 ans après leur dernière saison.

Participants

Changements d'entraîneur

Classement

Domicile et extérieur

Résultats

Barrage de promotion 
Le barrage de promotion se déroule sur deux matchs et oppose le neuvième de Super League, au deuxième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2022-2023 tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League.

Statistiques

Leader par journée

Relégué par journée

Évolution du classement

Résultats par match

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de football 2021-2022

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Swiss Football League

2021-2022
Suisse M2
Championnat M2
Football M2